Colț Alb  se poate referi la:

 Literatură
 1906 Colț Alb – romanul de aventuri al scriitorului american Jack London

 Film
 1946 Colț Alb (Белый Клык) – film sovietic, regia Aleksandr Zguridi
 1973 Colț Alb (Zanna Bianca)  – film italian, regia Lucio Fulci
 1974 Întoarcerea lui Colț Alb (Il ritorno di Zanna Bianca) – film Italia-RFG-Franța, regia Lucio Fulci
 1975 Zanna Bianca alla riscossa – film italian, regia Tonino Ricci
 1975 Zanna Bianca e il cacciatore solitario – film italian, regia Alfonso Brescia
 1991 Colț Alb (White Fang), regia Randal Kleiser
 1994 White Fang 2: Myth of the White Wolf, regia Ken Olin